Mihalik, Mihalík oder Mihálik ist der Familienname folgender Personen:
 Dániel Mihalik (1869–1910), ungarischer Maler
 Enikő Mihalik (* 1987), ungarisches Model
 Jaroslav Mihalík (* 1994), slowakischer Fußballspieler
 József Mihalik (1860–1925), ungarischer Kunsthistoriker
 Kálmán Mihalik (1896–1922), ungarischer Komponist
 Red Mihalik (1916–1996), US-amerikanischer Basketballspieler, siehe Liste der Mitglieder der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
 Vladimír Mihálik (* 1987), slowakischer Eishockeyspieler

Mihalíková ist der Familienname folgender Personen:
 Tereza Mihalíková (* 1998), slowakische Tennisspielerin
 Viera Handzová geb. Mihalíková (1931–1997), slowakische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Mihali
 Mihalic
 Mihalis
 Mihalıççık
 Michalik